Augusto Alvini – artista italiano
 Laura Alvini – clavicembalista, pianista e docente italiana
 Massimiliano Alvini – allenatore di calcio italiano